Боб Грейсі (; 8 листопада 1910, Норт-Бей — 3 серпня 1963, Х'юстон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1930 року виступами за команду «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Амеріканс», «Монреаль Марунс», «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блек Гокс», «Баффало Бізонс», «Герші Берс», «Вашингтон Лайонс», «Піттсбург Горнетс», «Клівленд Баронс» та «Індіанаполіс Кепіталс».

Загалом провів 411 матчів у НХЛ, включаючи 33 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1932.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Марунс» — 1935.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Монреаль Марунс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
Хокеїсти АХЛ‎